El término redes puede referirse a:

 Plural de red.
 Redes (España), lugar español de la parroquia de Camouco, del municipio de Ares, provincia de La Coruña, Galicia.
 Redes (película), película mexicana.
 Redes (programa de televisión) o Redes 2.0, programa de divulgación científico-tecnológica.
 Parque natural de Redes, Principado de Asturias.
 Puerto de Redes, puerto pesquero en Ares (La Coruña).
 Redes de Bravais o red cristalina.